Хоудејл има више значења:
 Хоудејл (Масачусетс)
 Хоудејл (Илиноис)
 Хоудејл (Охајо)